Certains n'iront pas en enfer (en ) est un roman autobiographique de l'écrivain russe Zakhar Prilepine publié en russe en 2019. Il raconte la vie quotidienne vécue par l'auteur et ses compagnons d'armes au sein d'un bataillon durant la guerre du Donbass, entre 2014 et 2018.

Réception

Références

Bibliographie

Articles connexes 
Parmi les personnages réels évoqués :
 Édouard Limonov (1943-2020)
 Nikita Mikhalkov (1945-)
 Emir Kusturica (1954-)
 Igor Plotnitski (1964-)
 Alexandre Zakhartchenko (1976-2018)
 Denis Pouchiline (1981-)
  (1993-)

 Guerre du Donbass

Liens externes 
  

Guerre russo-ukrainienne
Donetsk
Donbass
Guerre du Donbass
Roman russe paru en 2019
Œuvre littéraire se déroulant au XXIe siècle
Roman de Zakhar Prilepine